Трейман
 Трейман, Карл Васильевич — русский архитектор.
 Трейман, Сэм (1925—1999) — американский физик-теоретик.
 Трейман, Эдуард Янович — латышский актёр, поэт и сатирик, депутат Государственной думы II созыва от Лифляндской губернии.